Palizada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Palizada, Campeche, 
 Palizada (kommun), Campeche, 
 Palizada, Michoacán de Ocampo, Madero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar